Rina Aizawa est le nom de plusieurs actrices japonaises : 
 Rina Aizawa, actrice et idole de la vidéo pour adultes, née en 1973 ; 
 Rina Aizawa, actrice et idole de la vidéo pour adultes, née en 1990 ; 
 , actrice et mannequin, née en 1991.